Avenir (franc. budoucnost) může znamenat více věcí:

 Avenir (písmo) – rodina písma
 Avenir (skladba) – skladba francouzské zpěvačky Louane Emera z alba Chambre 12
 Avenir (jméno) – ruské mužské křestní jméno
 Avenir – bývalé jméno aplikace StoryMill, která píše novely
 Buick Avenir – koncept automobilu společnosti Buick
 Nissan Avenir – automobil společnosti Nissan
 Avenir: Mirai – třetí studiové album popové zpěvačky Kaori Iida
 FC Avenir Beggen – lucemburský fotbalový klub
 Avenir Business Park – kancelářský komplex v Praze

 podobné
 Avenier